Green é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Green (Kentucky)
Condado de Green (Wisconsin)

Ver também
Condado de Greene

Desambiguações de topônimos